Het seizoen 2010/2011 van RKC Waalwijk was het 27ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam uit in de Eerste divisie na de rechtstreekse degradatie in het voorgaande seizoen. In het seizoen 2009/2010 won RKC slechts vijf wedstrijden en speelde het geen enkele keer gelijk. Vrijwel het gehele seizoen stond de club onderaan de ranglijst. Uiteindelijk eindigde RKC ook als laatste, waardoor rechtstreeks degradatie een feit was. RKC Waalwijk keerde onder leiding van Ruud Brood binnen één seizoen terug op het hoogste niveau. De club eindigde als eerste, met een voorsprong van vier punten op achtervolger FC Zwolle. In het bekertoernooi strandde de club pas in de halve finales, waarin AFC Ajax met 5-1 te sterk was.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2010/11 en onder leiding van trainer-coach Ruud Brood als eerste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Ruud Brood.

2011
RKC Waalwijk